Aeroporto – in architettura, ingegneria civile, urbanistica e in aeronautica un'infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili
 Aeroporto – film del 1944 diretto da Piero Costa
 Aeroporto – fermata della linea rossa della metropolitana di Lisbona

Pagine correlate 
 Airport